Кармелит:
 Кармелит — подземный фуникулёр в Хайфе, Израиль.
 Кармелит в иудаизме.
 Кармелиты — члены любого из двух католических монашеских орденов и одной конгрегации:
 Орден братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.
 Орден босых кармелитов.
 Конгрегация братьев-кармелитов Непорочной Девы Марии (сиро-малабарского обряда).
 Кармелитки — члены женских ветвей кармелитских орденов.